Slovo Úžlabí má několik významů:

 Úžlabí (terén) – prohlubeň mezi svahy
 Úžlabí (stavebnictví) – průsečnice střešních ploch
 Úžlabí (botanika) – paždí listu
 Úžlabí (prohlubenina) – prohlubenina těla např. mezi prsty, prsy apod.

Názvy míst: 
 Úžlabí (Habartov) – vesnice v obci Habartov v okrese Sokolov